Demnate är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Azilal Province och regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Demnate ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Demnate är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Demnate. Runt Demnate är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Demnate är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Tadla-Azilal